«Rurutu» puede referirse a:

 Rurutu, isla que forma parte de las Islas Australes, de la Polinesia Francesa.
 Rurutu, comuna de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa.